Greeley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Greeley Township (Audubon County, Iowa)
 Greeley Township (Shelby County, Iowa)
 Greeley Township (Saline County, Kansas)
 Greeley Township (Sedgwick County, Kansas)
 Greeley Township (Oklahoma)